Константи́н Седо́в:
 Седов, Константин Вячеславович (1970—2012) — глава Росфиннадзора (2012), вице-губернатор Московской области (2009—2012).
 Седов, Константин Рафаилович (1918—1999) — д. мед. н., профессор, завкафедрой госпитальной терапии ИГМИ, действительный член РАМН СССР, лауреат госпремии СССР.
 Седов, Константин Степанович (1908—1943) — артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.